Fjortende etape af Tour de France 2012 var en 191 km lang bjergetape. Den blev kørt søndag den 15. juli fra Limoux til Foix.

 Etape: 14. etape
 Dato: 15. juli
 Længde: 191 km
 Gennemsnitshastighed: 39,451 km/t

Point- og bjergspurter

Pointspurt (Tarascon-sur-Ariège) 
Efter 99 km

1. bjergspurt (Col du Portel) 
2. kategori stigning på Col du Portel, efter 30 km (601 m; 5,3 km à 6,3 %)

2. bjergspurt (Port de Lers) 
1. kategori stigning på Port de Lers, efter 126,5 km (1.517 m; 11,4 km à 7 %)

3. bjergspurt (Mur de Péguère) 
1. kategori stigning på Mur de Péguère, efter 152,5 km (1.375 m; 9,3 km à 7,9 %)

Resultatliste

Manglende ryttere 
 188  Robert Kišerlovski (AST) udgik.

Ekstern henvisning 
 Etapeside  på Letour.fr   

 14

en:2012 Tour de France, Stage 11 to Stage 20#Stage 14